Navia:
 , род многолетних растений семейства Бромелиевые.
 Navia — автоматический электромобиль производства компании INDUCT.
 Навия, Рейнальдо (род. 1978) — чилийский футболист.
 Навия – город в Испании.